Лютке́вич (, ) — украинская и польская фамилия. Известные носители:
 
 Люткевич, Виталий Викторович (род. 1980) — украинский хоккеист.
 Люткевич, Владислав Вацлавович (1923—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Люткевич, Густав (1924—2017) — польский актёр.
 Люткевич, Надежда Александровна (более известна под фамилией Лаппо-Данилевская; 1874—1951) — русская писательница, участница Русского апостолата.